Brunšvicko-lüneburské kurfiřtství (oficiálně, německy Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg), běžně nazýváno jako Hannoverské kurfiřtství (německy Kurfürstentum Hannover či zkráceně Kurhannover), byl státní útvar ležící na území dnešního Německa. Jednalo se o deváté kurfiřtství Svaté říše římské národa německého. Vládla zde dynastie Hannoverských, jedna z větví welfského rodu. V roce 1714 hannoverský kurfiřt Jiří I. usedl na britský trůn, čímž spojil obě monarchie v personální unii. Kurfiřtství zaniklo roku 1814, kdy dosáhlo povýšení na království.

Reference

Externí odkazy 
 

Kurfiřtství
Zaniklé státy Německa
Dějiny Dolního Saska